Lucas County er navnet på 2 counties i USA:

 Lucas County, Iowa
 Lucas County, Ohio